Gießhübel nebo Giesshübel je německý název sídel v Česku:
 Olešnice v Orlických horách – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Stružná – obec v okrese Karlovy Vary
 Kyselov (Olomouc) – bývalá obec a osada, součást města Olomouc

podobné
 Kyselka (Gießhübl-Sauerbrunn) – obec v okrese Karlovy Vary
 Lázně Kyselka (Bad Gießhübl) – komplex bývalých městských lázní v obci Kyselka u Karlových Varů
 Vyskytná (Böhmisch Gießhübel) – obec v okrese Pelhřimov
 Vyskytná nad Jihlavou (Deutsch Gießhübel) – obec v okrese Jihlava

Německé názvy sídel v Česku